Wolfegg ist der Name folgender Orte:

 Wolfegg, Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Wolfegg (Gemeinde Altheim), Ortschaft von Altheim, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wolfegg (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wolfegg (Gemeinde Warth), Ortsteil von Warth, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Wolfsegg